

Surnom 
 Madame Sans-Gêne (femme-soldat) (1774-1861), surnom de Marie-Thérèse Figueur, femme-soldat ayant participé aux campagnes de la Première République française et de l'Empire.
 Madame Sans-Gêne (1753-1835), surnom de Catherine Hubscher, maréchale Lefebvre, duchesse de Dantzig. Son surnom est dû au dramaturge Victorien Sardou qui en a fait le personnage principal de la comédie Madame Sans-Gêne.

Théâtre 
 Madame Sans-Gêne (pièce de théâtre) (1893), comédie de Victorien Sardou qui a connu de nombreuses adaptations.

Adaptations

Cinéma 
Madame Sans-Gêne (film, 1911), film français d'Henri Desfontaines, sorti en 1911.
Madame Sans-Gêne (film, 1925), film américain de Léonce Perret, sorti en 1925.
Madame Sans-Gêne (film, 1941), film français de Roger Richebé, sorti en 1941.
Madame Sans-Gêne (film, 1945), film argentin de Luis César Amadori, sorti en 1945.
Madame Sans-Gêne (film, 1961), film français de Christian-Jaque, sorti en 1961.

Opéra 
 (1915), opéra italien d'Umberto Giordano.

Télévision 
Madame Sans-Gêne, téléfilm français de 2002 de Philippe de Broca.

Voir aussi